Пулпа, ријеч латинског поријекла која у медицини и биологији означава меку и кашасту масу:

 такозвана зубна срж, (погледај зубна пулпа);
 паренхим гљива (црвена и бијела пулпа гљиве, Pulpa rubra et alba);
 у ботаници меко плодово месо
 смеса направљена од целулозног праха, везива и воде, тзв. папир-маше.